Miejscowości w USA:
 Westboro – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Westboro – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
 Westboro – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor

Gminy w USA:
 Westboro (ang. Westboro Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor